El término Chepe puede referirse en esta enciclopedia a:

Chepe (ciudad), apodo para la ciudad de San José, capital de Costa Rica.
Chepe (cerro), cerro en Chile.
Chepe (tren), contracción del nombre de una línea férrea en México.